

Biografia 
Si è formato presso l'Università di Genova, dove si è laureato in Lettere e in Storia e ha lavorato come assistente incaricato, borsista e contrattista per quasi un decennio (1972-1981). Superato il concorso da ricercatore, ha tuttavia lasciato l'Università per insegnare italiano e latino nei licei.

È stato assessore alla cultura e giudice conciliatore del comune di Bardineto, dove tuttora vive ed è attivo con diverse iniziative artistiche e culturali.
Dirige numerose collane di studi e di poesia, con un'attenzione particolare alle opere legate alla sua terra, la Valle Bormida, spesso protagonista nei suoi versi e nei suoi studi. È nel comitato di redazione della rivista Magnin littéraire ed autore di testi scolastici per le case editrici Minerva Italica, Atlas, Zaccagnino e Il Capitello. Nel 2003 ha fondato con Giorgio Barberi Squarotti e Giangiacomo Amoretti il movimento poetico 003 e oltre, col quale ha ideato la collana di poesia Altro Parnaso presso l'editore Zaccagnino, la scuola di scrittura creativa Scribendo e gli incontri Convegni bardinetesi (poi Convegni lguri-piemontesi)- Il varco è qui?, che dal 2005 si occupano di letteratura novecentesca ligure e piemontese. Recentemente è stato fra gli ideatori del ciclo di conferenze Incontri ingauni: i classici della letteratura italiana inaugurati ad Albenga nel 2012 con due giornate dedicate a Dante e proseguiti nel 2013 con due giornate dedicate a Manzoni

È autore di una ventina di raccolte poetiche, in lingua e in dialetto, e di tre opere teatrali (La ballata di Myster Barmoon, Le rovine di Manhur e Sospiri d'alcione) più volte rappresentate. I suoi versi si distinguono per il fine intellettualismo e per il sapiente equilibrio metrico-retorico, che caratterizzano "una poesia sempre misurata in modo perfetto". Per la maestria stilistica e l'intensità lirica i suoi testi si sono distinti in numerosi concorsi, tra i quali il premio di poesia in forma chiusa Michele Ginotta di Barge, vinto nel 2005, nel 2010 e nel 2013. Una sua poesia è stata tradotta in lingua catalana da Jordi Domènech Soteras nel 1994; un'altra è stata tradotta in inglese e in galiziano nel 2015; i poemi Promenades sono stati tradotti in inglese, francese e indonesiano.
Interessato a vari ambiti disciplinari (poesia, storia, arte, didattica), ha pubblicato complessivamente oltre mille testi fra volumi, saggi, articoli, recensioni e ha tenuto circa quattrocento incontri fra lezioni, relazioni, presentazioni, conferenze, in contesti locali e nazionali.

Opere

Poesia 
 Poesie (1970-2000), Comunità Montana Alta Val Bormida, Millesimo, 2002 (prefaz. di Giorgio Barberi Squarotti)
 Amìji, a mì! Traduzioni-imitazioni in dialetto bardinetese, Zaccagnino, Genova, 2007
 Visioni e canti dell'estremo untore, Aracne, Roma, 2010 (prefaz. di Valter Boggione), ISBN 978-88-548-3337-1
 Decennale quarto. Poesie 2001-2010, Aracne, Roma, 2011 (prefaz. di Giangiacomo Amoretti), ISBN 978-88-548-3785-0
 La notte sola sotto il cielo infranto. Agli amici perduti, Beltempo, Finale Ligure, 2011 (prefaz. di Alice Loda), ISBN 978-88-97533-00-9
 Nell'ombra del vero infinita. Poesie (2011-2013), Aracne, Roma, 2014 (prefaz. di Giorgio Barberi Squarotti; postfaz. di Alice Loda), ISBN 978-88-548-6977-6
 Non chiedere alla neve (Cinque poemetti), Puntoacapo ed., Pasturana, 2014 (prefaz. di Vittorio Coletti), ISBN 978-88-6679-036-5
 Di quei ch'andavan nel palazzo errando (Apocrifi), Matisklo ed., Mallare, 2015 (prefaz. di Francesco De Nicola), ISBN 978-88-98572-40-3 (ediz. digitale); ISBN 978-88-98572-46-5 (ediz. cartacea)
 Il gazzettiere della Pravaterra. Poesie, Aracne, Roma, 2015, ISBN 978-88-548-8779-4
 Improvvisi & preludi... e altri versi, Aracne, Roma, 2019, ISBN 978-88-255-2173-3

Critica letteraria 
 Per un approccio alla letteratura valbormidese del Novecento, in Val Bormida. Storia e cultura, Savona, 1988
 Poeta in dialetto, profeta senza popolo, in Studi e ricerche sui dialetti dell'alta Val Bormida, Comunità Montana Alta Val Bormida, Millesimo, 2001
 Dal carteggio Barrili (lettere di Carducci, Boito, De Amicis, Abba, Serao, Scarfoglio), in Letteratura e dialetto in Val Bormida e dintorni, Comunità Montana Alta Val Bormida, Millesimo, 2003
 Un romanzo per il “caso Val Bormida”. La cauzagna, solco della malora tra riscatto e tradimento, in Dall'Altipiano agli Appennini: la cultura contadina tra parole e musica. Atti del convegno nazionale di studi in onore di Mario Rigoni Stern, Comunità Montana Valli Stura e Orba, Accademia Urbense, 2004
 Scrivere tragedia oggi, in Il senso del tragico e la tragedia, Aracne, Roma, 2010
 Alambicchi e cospiratori prefazione a Sono qui. Undici racconti di provincia cronica, Cartaspina Edizioni, Pavia, 2010
 Autografi inediti di Emanuele Tesauro: il testamento e tre lettere alla marchesa del Cairo, in Gli sguardi incrociati: la Liguria vista dagli scrittori piemontesi, il Piemonte visto dagli scrittori liguri, Zaccagnino, Genova, 2011
 Un grande letterato e maestro dell'Ottocento carcarese: padre Atanasio Canata, in "Val Bormida e dintorni: voci, immagini, personaggi", Bardineto, 2006, pp. 19-38
 I menù poetici della marchesa del Cairo, in A tavola con le parole. Il cibo e il vino negli scrittori liguri e piemontesi, Avellino, 2012, pp. 15-22
 Il più antico testo letterario in dialetto valbormidese (seconda metà del secolo XVII), in "Atti del convegno L'alta Val Bormida linguistica. Una terra di incontri e di confronti", Genova, 2014, pp. 117-126
 Remigio da Montaldo, l'ultimo dei trovatori, in "Bibbia d'asfalto", ed. Matisklo, Mallare, n. 4, 2015, pp. 96-119
 O tu ch’onori scïenzïa e arte. Nell’universo di Dante (Per il settimo centenario della morte del Poeta), CartaBianca ed., Cairo M., maggio 2021, pp. 76 (Gli Speciali di Carta Bianca Magazine. Numero speciale 2021)

Storia e Arte 
 Per la storia dei Colombo in Liguria nel secolo XV, in Atti del III Convegno internazionale di Studi Colombiani, Civico istituto colombiano, Genova, 1979
 
 
 
 Epifania dell'anti-parola, Catalogo della mostra personale di Renza Sciutto, Maggioli, Parma, 1997
 ÁNGELOS. L'angelo che apparve all'isola ontologica, Maggioli, Parma, 2001
 
 Un mite maestro di bellezza, in Guido Bruno, Sabatelli, Savona, 2005, pp. 5–6
 
 Quondam divus Calasantius hospes. Carcare calasanziana 1621-2021, CartaBianca ed., Cairo M., 2021, ISBN 9788894188462

Testi per concerti musical-letterari 
 Parole in concerto. Testi per i concerti Some old Songs, Francis the Great, Thelonious the Loud Pearl, CartaBianca Ed., Cairo M., 2017, ISBN 978-88-97187-06-6
 Promenades. Testi per il concerto 14.7 Du coté de l'art, Gambera, Millesimo, 2017, ISBN 978-88-97187-04-2
 Fable of Naples. La favolosa storia di Partenope, Gambera, Millesimo, 2018, ISBN 978-88-97187-12-7
 Parole in concerto II. Testi per i concerti George Gershwin, Cole Porter & Ernest Hemingway, Chet Baker & Jack Kerouac, Gambera, Millesimo, 2018, ISBN 978-88-97187-15-8
 Parole in concerto III. Testi per i concerti Berlin & Roth. Two American Pastorals, Emigrazioni. Yesterday Today, Princes in blue. In quel lontano giorno di Carnevale..., Gambera, Millesimo, 2019, ISBN 9788897187189
 Le comete sono donne, Gambera, Millesimo, 2019, ISBN 9788897187295
 Parole in concerto IV. Testi per i concerti Satchmo Tales (Sulla collina, una tromba, una voce…), Ballads for these Cats (Murakami Tribute), Duke Academy(Galassia Ellington), Gambera, Millesimo, 2022, ISBN 9788897187202
 Parole in concerto V: Château Blacatz (Scene liriche in quattro atti); C’era una volta… la poesia, La favola dell’io-mondo, Poesia… una, cento, mille, Per tutti gli amori che avrai (Quattro Readings), Gambera, Millesimo, 2022, ISBN 9788897187325

Varie 
 "Credendo che bastasse scrivere..." Antologia degli scritti, CartaBianca ed., Cairo Montenotte, 2017 (in occasione della "Lezione d'addio", 12 maggio 2017)
 Indovina chi Jazz a cena, Gambera Edizioni, Millesimo, 2020, ISBN 978-8-897-18722-6
 Le arie che mi do. Le mie prime 100 arie d'Opera, Aracne, Roma, 2020, ISBN 978-88-255-3709-3
 Sorrisero nel tempo che cresceva i figli e i solchi... "Pinsèi". Tre secoli di cronache familiari, Gambera Edizioni, Millesimo, 2022, ISBN 978-88-97187-31-8
 La donna più fedele. Riccardo Zegna si racconta, Gambera Edizioni, Millesimo, 2022, ISBN 9788897187370

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni